Cross Internacional de Itálica — международные соревнования по кроссу, которые ежегодно проводятся в городе Сантипонсе, Испания. В настоящее время длина дистанции для мужчин составляет 10,8 километра, а для женщин 8 километров.

Соревнования названы в честь римской колонии Италика, которая располагалась недалеко от современного города Сантипонсе.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт

Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании